Capnodiastrum är ett släkte av svampar. Capnodiastrum ingår i familjen Englerulaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Capnodiastrum